The Lovers steht für:

 The Lovers, Erzählung von Philip José Farmer von 1952 (Romanfassung 1961), siehe Die Liebenden (Philip José Farmer)
 The Lovers, Roman von Morris West von 1993, siehe Die Liebenden (Morris West)
 englische Band aus Manchester, siehe Tom Hingley and The Lovers